Do rywalizacji o miejsca 9-12 na Mistrzostwach Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010 przystąpiły 4 reprezentacje, które w grupach O, P, Q i R zajęły 3. miejsce. Drużyny podzielone zostały na pary według klucza O3-R3 i P3-Q3. Zwycięzcy par rozegrali między sobą mecz o 9. miejsce, natomiast przegrani - mecz o 11. miejsce.

W meczach o miejsca 9-12 grały reprezentacje Argentyny, Czech, Francji oraz Hiszpanii.

Mecze o miejsca 9-12 rozegrane zostały w dniach 8-9 października w Nelson Mandela Forum we Florencji.

Drabinka

Mecze 
Mecze o miejsca 9-12

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Mecze o miejsca 9-12

Argentyna - Hiszpania 
Piątek, 8 października 2010
17:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 600
Czas trwania meczu: 106 minut

Francja - Czechy 
Piątek, 8 października 2010
21:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 500
Czas trwania meczu: 75 minut

Mecz o 11. miejsce 
Sobota, 9 października 2010
17:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 1 800
Czas trwania meczu: 107 minut

Mecz o 9. miejsce 
Sobota, 9 października 2010
21:05 (UTC+2) - Nelson Mandela Forum, Florencja - Widzów: 900
Czas trwania meczu: 104 minuty

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2010